La voce Battaglia di Tarvisio può riferirsi a due episodi bellici:

Battaglia di Tarvisio (1797) – battaglia combattuta nell'ambito delle Guerre rivoluzionarie francesi.
Battaglia di Tarvisio (1809) – battaglia combattuta nell'ambito delle Guerre napoleoniche.